Starmer ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick Starmer (1872–?), US-amerikanischer Musiker, siehe The Starmer Brothers
 William Starmer (1878–?), US-amerikanischer Musiker, siehe The Starmer Brothers
 Keir Starmer (* 1962), britischer Politiker, Vorsitzender der Labour Party
 Nigel Starmer-Smith (* 1944), englischer Rugby-Union-Spieler